

Patronyme

 Francesco de Vico (1805-1848), astronome italien ;
Francesco Angelo de Vico (1580-1648), historien italien ;
Giovanni di Vico (??? - 1366), chef italien des Gibelins ;
Giambattista Vico (1668–1744), philosophe italien, précurseur de la philosophie de l'histoire ;
Francesco de Vico (1805-1848), astronome italien ;
Vico Magistretti (1920-2006), designer italien ;
Vico Oxens (1920-1998), chanteur et acteur suisse.

Toponyme

Vico est une commune française et ancienne sous-préfecture du département de la Corse-du-Sud, dans la région Corse.

Vico Canavese, commune italienne du Piémont ;
Vico Equense, commune italienne de la Campanie ;
Vico del Gargano, commune italienne des Pouilles ;
Vico nel Lazio, commune italienne du Latium.

Vico Morcote, commune suisse du canton du Tessin.

Prénom

Marque
 Vico, marque commerciale de dérivés de pommes de terre (chips, purée) à l'origine coopérative de Vic-sur-Aisne (Picardie).

Entreprise
Vico ou Virginia Indonesia Company, LLC, une compagnie pétrolière américaine qui exploite le permis de Sanga-Sanga en Indonésie.

Sigle
VICO est un sigle pouvant désigner :
 Virtual Intelligent Co
 Vancouver Inter Cultural Orchestra
 le nom de code utilisé par la police pour désigner Christopher Paul Neil, délinquant sexuel canadien.

Voir aussi 
Vicco, une filiale du groupe coréen Viccom